Le dimanche  est le 332 jour de l'année 1813.

Naissances 
 Alberto Cavalletto (mort le ), politicien italien
 Hermann Gemmel (mort le ), architecte et peintre prussien
 Noël Parfait (mort le ), littérateur et homme politique français
 Thomas William Moseley (mort le )

Décès 
 Joseph Boucher (né le ), personnalité politique canadienne

Voir aussi 
 28 novembre et novembre 1813